Przybyszówka – obszar w Rzeszowie
 Osiedle Przybyszówka – osiedle w Rzeszowie
 Przybyszówka – dawna gromada